Mihály Tóth peut désigner :
 Mihály Tóth (1926-1990), footballeur hongrois évoluant au poste d'attaquant ; son frère József Tóth est également footballeur ;
 Mihály Tóth (1974-), footballeur hongrois évoluant au poste d'attaquant.

Voir aussi